Същинските крастави жаби (Bufo) са голям род от семейство Крастави жаби (Bufonidae), включващ повече от 250 вида сухоземни жаби. Видовете от рода са много разнообразни, което може да доведе до разделянето му на няколко отделни рода.

Разпространение 
Представителите на род Крастави жаби са разпространени в почти целия свят, като могат да живеят и при много неблагоприятни условия. Те не се срещат само в Арктика, Антарктика, Австралия (с изключение на пренесената от хората Bufo marinus), Нова Гвинея и съседните острови.

В България се срещат два вида – кафява крастава жаба (Bufo bufo) и зелена крастава жаба (Bufo viridis), които са лесно различими, поради различното си оцветяване.

Описание 
Краставите жаби имат масивно тяло и къси крака, което ги прави лоши скачачи. Както всички представители на семейство Bufonidae, те нямат опашка и зъби, а зениците им са хоризонтални. Сухата им кожа е дебела и покрита с брадавици.

Зад очите на краставите жаби се намира брадавичеста структура (паратоидни жлези), която ги отличават от останалите безопашати земноводни. Жлезите отделят гъста бяла отровна течност, съдържаща буфотоксин. Това е защитен механизъм срещу хищници. Някои видове, като Bufo marinus, могат напълно да парализират или да убият дребни животни, но в същото време някои животни могат да ядат крастави жаби без неблагоприятни последици. При хората въздействието на отровата е болезнено подуване по кожата.

Краставите жаби могат и да издуват тялото си, когато се чувстват застрашени. Мъжките обикновено са по-дребни от женските.

Списък на видовете

Източници

Външни препратки 
 www.natureserve.org 

 
Отровни животни